Alberich steht für:

 Alberich (Vorname), männlicher Vorname
 Alberich (Mythologie), König des gleichnamigen Elfen- bzw. Zwergengeschlechts in der germanischen Mythologie
 Alberich (Opernfigur), eine Figur in Richard Wagners Der Ring des Nibelungen
 Unternehmen Alberich, Deckname für den Rückzug der deutschen Streitkräfte 1917 auf die Siegfriedstellung
 die Geheimdienstoperation zur Festnahme der Sauerland-Gruppe 2007
 Alberich (Beschichtung), Deckname einer Hüllenbeschichtung für deutsche U-Boote im Zweiten Weltkrieg
 der Spitzname einer fiktiven Rechtsmedizinerin in den Tatort-Folgen aus Münster, dargestellt von Christine Urspruch, siehe Thiel und Boerne

Alberich als Nachname
  Honorat Alberich i Corominas (1786–1836), katalanischer Komponist und Kirchenkapellmeister

Siehe auch:

 Albéric
 Albrich
 Alvericus
 Aubry